Diego Fernando Chica López (Cáli, 11 de fevereiro de 1981) é um futebolista colombiano que atua como meio-campo. Atualmente está no Boyacá Chicó da Colômbia.

Referências 

Futebolistas da Colômbia
Naturais de Cáli